Brother bezeichnet:
 Brother Industries, ein japanisches Unternehmen – sowie umgangssprachlich verallgemeinernd viele seiner Geräte (insbesondere Drucker, Schreib- und Nähmaschinen)
 Brother (Film), ein japanischer Action-Thriller
 Brother (2022), Filmdrama von Clement Virgo aus dem Jahr 2022
 Brother Records (Brother Records Incorporated, kurz: BRI), ein amerikanisches Plattenlabel

Siehe auch:

 Big Brother (Begriffsklärung)
 Brothers (Begriffsklärung)
 Bruder (Begriffsklärung)